Sinfonia n. 24 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 24 di Wolfgang Amadeus Mozart